{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = Latvijas jaukto pāru čempionāts 2019/2020
|год                = 2020
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Рига
|арена              = Kērlinga halle
|дата               = 19—23 февраля 2020
|посещаемость       = 
|победитель         = Jelgavas Kērlinga klubs (Дайна Бароне / Арнис Вейдеманис)
|победители         = 
|титул              = 
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = 
|третий             = 
|второй             = 
|первый             = 
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Sporta klubs «OB» (Даце Регжа / Ансис Регжа)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Jelgavas Kērlinga klubs (Ева Рудзите / Артис Зентелис)
|пред               = 
|след               = 
}}13-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2020 () проводился с 19 по 23 февраля 2020 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда Jelgavas Kērlinga klubs (Дайна Бароне / Арнис Вейдеманис) (Дайна Бароне стала чемпионом среди смешанных пар впервые, Арнис Вейдеманис — во 2-й раз), победившая в финале команду Sporta klubs «OB» (Даце Регжа / Ансис Регжа). Бронзовые медали завоевала команда Jelgavas Kērlinga klubs (Ева Рудзите / Артис Зентелис).

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, выходят четыре лучшие команды; они играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

 Составы команд 

 Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф

 Плей-офф Полуфиналы. 23 февраля, 10:00Матч за 3-е место. 23 февраля, 14:00Финал.' 23 февраля, 14:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2020

Спорт в Латвии в 2020 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Риге
Февраль 2020 года